Соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 13 февраля. Место проведения конькобежный стадион «Адлер-Арена». Соревнования начались в 18:00 по местному времени (UTC+4).

Одними из фавориток считались американки: Бриттани Боу и Хизер Ричардсон, которые выиграли все 4 забега на 1000 метров в рамках Кубка мира 2013/14 в ноябре-декабре 2013 года (17 ноября 2013 года на втором этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Боу установила новый мировой рекорд). Однако никто из них не сумел попасть даже в шестёрку лучших, проиграв чемпионке более 1,2 сек.

25-летняя Чжан Хун принесла Китаю первое в истории олимпийское золото в конькобежном спорте. Она стала всего второй представительницей Азии, выигравшей медаль на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх, после своей соотечественницы Е Цяобо, которая выиграла две медали в 1992 и 1994 годах. 

На отметке 600 метров лучшее время показывала чемпионка мира 2013 года на этой дистанции и серебряный призёр Игр в Сочи на 500 метрах россиянка Ольга Фаткулина, но в итоге она не попала в число призёров, оставшись четвёртой. Ирен Вюст, напротив, была только 12-й на отметке 600 метров, но на последнем круге показала лучшее время и стала второй. Голландки заняли 4 из первых 6 мест.

Медалисты

Рекорды

Результаты 
Представительница Китая Чжан Хун установила рекорд катка — 1:14,02.

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ
 Speed Skating at the 2014 Sochi Winter Games: Women's 1,000 metres